Boreham peut se référer à :

Patronyme 
 , actrice britannique ;
 , décathlète britannique ;
 , réalisateur britannique ;
 , prédicateur britannique actif en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Angleterre ;
 , ancien footballeur britannique ;
 , archidiacre de Cornouailles de 1949 à 1965 ;
 , ancien joueur de football canadien et entraîneur ;
 Sir , statisticien britannique ;
 Sir , juge britannique ;
 Puakena Boreham, femme politique tuvaluane ;
 , syndicaliste néo-zélandais.

Toponyme 
 , village du Sussex de l'Est ;
 Boreham, village de l'Essex :
 , ancien circuit automobile du village de Boreham.
 Boreham (Wiltshire), hameau du Wiltshire, maintenant partie de la ville de Warminster ;
 Borehamwood, ville du Hertfordshire.

Patronyme anglais